Рамат-Рахель (, буквально холм Рахели) — кибуц в Израиле.

Географические сведения 
Кибуц расположен на южной окраине Иерусалима, как анклав в пределах муниципальных границ города. Вблизи кибуца находится легендарная гробница праматери Рахели, давшая наименование поселению. Из киббуца открывается вид на Бейт-Лехем. Расположен на «зелёной линии», входит в районный совет Мате-Йехуда. Площадь — около 400 га.

История 
Кибуц был создан в 1926 членами трудовой бригады Гдуд ха-‘авода. Был разрушен арабами в ходе беспорядков 1929 года. Сотни арабов напали на учебную ферму и сожгли её до основания. Восстановлен в 1930, но в 1936—1939 атаки повторились. Во время войны за независимость поселение было отрезано от города. Рамат-Рахель дважды переходил из рук в руки, египетские и иорданские войска были в конце концов отброшены, но кибуц оказался полностью разрушенным, и большинство жителей покинули его. В 1956 году во время проходившего здесь съезда археологов кибуц  войсками Иордании; погибли четыре участника, несколько были ранены. Во время Шестидневной войны кибуц стал объектом интенсивного артиллерийского обстрела с иорданских позиций. В 1990 году в кибуце было 140 взрослых и 150 детей.

Археологические находки 
Первые раскопки Рамат-Рахель были проведены Биньямином Мазаром и Моше Стекелисом в 1930—1931 годах.
В 1959—1962 годах раскопки проводил Иоханан Ахарони. Он обнаружил там остатки цитадели и предварительно определил это место как упомянутое в книге пророка Иеремии поселение  (Иеремия 6: 1) — одно из мест, откуда в Иерусалим в конце периода Первого Храма посылались предупредительные сигналы огнём.

Игаэль Ядин, в свою очередь, датировал дворец, раскопанный Ахарони, периодом правления Гофолии (то есть 841—835 гг. до н. э.) и определил его как «Дом Ваала», описанный в книге Царств (4 Царств 11:18).

С 2004 года раскопки проводила экспедиция Тель-Авивского университета под руководством —  и Манфреда Эминга. По словам Липшица, это место было дворцом или административным центром с системой водоснабжения, «не имеющей себе равных в Эрец-Исраэль». Липшиц считает, что здесь источником государственных налоговых поступлений выступал урожай.

Население

Галерея

Примечания

Литература 
 КЕЭ, том 7, кол. 67-68.

Источники и ссылки 
 Сайт кибуца

Кибуцы
Археология в Израиле
Археологические объекты в Израиле
Достопримечательности Иерусалима
Британский мандат в Палестине
1948 год в Израиле